«Чингисхан» () — гонконгский телесериал, основанный на биографии Чингисхана, основателя и первого хана Монгольской империи. Впервые был показан по гонконгскому телевидению в сентябре 1987 года. Китайское название сериала — «Легенда о герое пустыни» ().

В ролях

Ссылки 
 Genghis Khan на Baidu Baike.

Фильмы о Чингисхане
Фильмы про Монголию
Телесериалы Гонконга